Айленд:

 Айленд — озеро в провинции Манитоба в Канаде
 Айленд — округ штата Вашингтон, США

См. также 
 Айленд Шангри-Ла — 57-этажный гонконгский небоскрёб.
 Айрленд
 Рок-Айленд